Джу́но-Бич (; ) — англоязычное название. Может означать:

 Джуно-Бич — один из пяти секторов высадки войск союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.
 Джуно-Бич — муниципалитет в штате Флорида, США.